6 марта 2010 года в Голливуде состоялась 30-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2009 год. «Золотая малина» традиционно вручается за день до оглашения лауреатов на премию «Оскар». В этом году, кроме номинаций за 2009 год, введены дополнительные: худший фильм, худший актёр и худшая актриса за последние десять лет. Актриса Сандра Буллок, которая была уже удостоена награды «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США в 2010 году за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона», получила две награды в категориях «худшая женская роль» и «худший актёрский дуэт» за фильм «Всё о Стиве». Фильм «Трансформеры: Месть падших» получил призы сразу в трёх номинациях.

Лауреаты и номинанты за 2009 год 
Число наград / общие число номинаций
 3/7: «Трансформеры: Месть падших»
 3/5: «Всё о Стиве»
 1/7: «Затерянный мир»
 1/6: «Бросок кобры»
 1/2: «Ханна Монтана» и «Jonas Brothers: The 3D Concert Experience»

Номинанты за прошедшее десятилетие (2000—2009)

См. также 
 Оскар 2010 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2010 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2010 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США 2010 (премия Гильдии киноактёров США)
 Сатурн (кинопремия, 2010) (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
Schedule for The Gala 30th Annual RAZZIE Awards 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 6 марта
Март 2010 года
2010 год в Калифорнии
Кинопремии 2010 года